Дискография российской певицы Анжелики Варум включает в себя четырнадцать студийных альбомов и одиннадцать сборников и четырнадцать синглов.

Альбомы

Студийные альбомы

Сборники

Синглы

Прочие появления

Видеоклипы

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Варум